Colophon peut désigner :
 Colophon, une cité grecque d'Ionie (Asie mineure) ;
 colophon, la note finale d'un manuscrit ou d'un incunable donnant des indications précises sur l'œuvre, mais également, dans le langage de la presse écrite, le synonyme de l'ours, un encadré qui recense tous les intervenants ayant participé à la fabrication d'un imprimé ;
 Colophon, Maison de l'Imprimeur une association regroupant un musée de l'imprimerie, un atelier typographique, et une librairie située à Grignan dans la Drôme (26) ;
 Colophon, un genre de coléoptère de la famille des lucanes.